Sese – tipo di costruzione megalitica, tipica di Pantelleria
SESE (Service suisse d'enquête de Securité, Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza) – agenzia statale svizzera
Sese – villaggio del Botswana
Sese – dialetto della lingua yaka
Isole Ssese – arcipelago ugandese posto nel Lago Vittoria

Pagine correlate 
Se